Бадьяшиль () — фамилия. Известные носители:

 Бадьяшиль, Бенуа (род. 2001) — французский футболист, защитник.
 Бадьяшиль, Лоик (род. 1998) — французский футболист, вратарь.